Gemawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gemawang, Ngadirojo, by, Jawa Tengah, 
 Gemawang, Girimarto, by, Jawa Tengah, 
 Gemawang, Temanggung, by, Jawa Tengah, 
 Gemawang, Semarang, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar